Ово је списак потврђених европских суперстогодишњака. Постоји преко 800 суперстогодишњака из Европе. Најстарија особа која је икада живела у Европи била је Жана Калман из Француске. Тренуатно најстарија жива особа у Европи je Марија Брањас из Шпаније.

10 најстаријих људи који су икада живели у Европи

10 најстаријих мушкараца који су икада живели у Европи

Хронолошки попис најстаријих живих људи у Европи од 1980.

Извори

Види још
 Суперстогодишњаци
 Најдуговечнији мушкарци
 Најстарији људи у Јапану
 Најстарији људи у Пољској
 Балкански суперстогодишњаци
 Најстарији људи у Србији
 Најстарији људи у Хрватској
 Најстарији људи у Мађарској
 Најстарији људи у Црној Гори
 Најстарији људи у Босни и Херцеговини
 Најстарији људи у Северној Македонији
 Најстарији људи на Косову и Метохији
 Списак потврђених најстаријих људи
 Списак најстаријих живих људи

Суперстогодишњаци